«Кинопремия „Империя“ лучшему режиссёру» — одна из номинаций Empire Awards присужденная журналом Empire. Победителей выбирают читатели журнала.

Ниже перечислены имена победителей и номинантов. .

1990-е

2000-е

2010-е

Ссылки 
«Империя» на сайте IMDb 

Режиссёр
Премии за режиссуру